Дью́ркович () — венгерская фамилия. Известные носители:

  (род. 1929) — венгерская актриса.
 Дьюркович, Мария (1913—1973) — венгерская оперная певица.
  (1931—2008) — венгерский поэт.
  (род. 1979) — венгерский тяжёлоатлет.

См. также 
  — американская художник-декоратор, лауреат премии Оскар.